Церковь святых апостолов Петра и Павла — утраченный лютеранский храм в посёлке Белоостров, центр капельного прихода Валкеасаари () Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

История 
В 1681 году в деревне Белоостров была построена часовня.

В 1685 году был образован лютеранский приход во имя сввятых Петра и Павла Валкеасаари, как капельный приход Токсовской общины. Он находился между рекой Сестрой и Финским заливом и объединял верующих окрестных деревень: Алакюль, Алосаари, Кальялово, Коннунселька, Аккази, Лейстиля, Майнила, Мертуть и других.

В 1734 году лютеранская община Валкеасаари выделилась из Токсовского прихода в самостоятельный приход. Приход входил в Шлиссельбургское пробство.

В 1763 году была построена первая деревянная кирха во имя святых апостолов Петра и Павла на каменном фундаменте, рассчитанная на 200—300 человек.

С 1815 года в приход Валкеасаари вошёл капельный Сестрорецкий лютеранский приход (Сиестарйоки).

В 1878 году при храме открылась воскресная школа, содержавшаяся на средства прихожан. Обучение в ней чтению, письму и лютеранскому катехизису вёл пастор А. Форстадиус.

В 1889—1892 годах по проекту петербургских архитекторов Оскара Тибо-Бриньоля и Алексея Воробьёва «в ста саженях» от старой на месте пастората была воздвигнута новая церковь.

Новый храм на 850 мест был освящён 26 сентября 1894 года. В нём установили 27-ми регистровый орган, использовавшийся до этого, начиная с 1868 года, в Санкт-Петербургской лютеранской церкви св. Екатерины. Средства на ремонт были выделены из кассы взаимопомощи и многочисленные пожертвования «всех верующих во Христа СПб уезда».

В апреле 1932 года кирха была закрыта, но через несколько месяцев была открыта вновь по настоянию прихожан.

Окончательное закрытие храма произошло в 1935 году.

Здание церкви в сентябре 1941 году оказалось на передовой боевых действий между советскими и финскими войсками и было полностью разрушено артиллерией.

Духовенство

Прихожане 
Приход Валкеасаари () включал в себя 21 населённый пункт:
Аккази, Алакуль, Александровка (бумажная фабрика), Большое Кальялово, Дибуны, Елизаветинка, Лупполово, Майнила, Малое Кальялово, Медный Завод, Мертуть, Мотторово, Новая Деревня, Пиеникиви, Редуголь, Лисий Нос, Сертолово, Заболотье, Суурикиви, Белоостров, Чёрная Речка.

Изменение численности прихода Валкеасаари с 1842 по 1919 год:

Современность 
В 1995 году в посёлке Белоостров, по адресу ул. Центральная, д. 10, при помощи верующих из Финляндии была построена новая небольшая деревянная кирха, приписанная к лютеранскому приходу Преображения Господня (Зеленогорск), Санкт-Петербургского пробства, в которой проводил богослужения ныне покойный финский миссионер пастор Кюости Малми из Лаппеэнранты.

Богослужения проходят на финском языке с синхронным переводом на русский.

Фото

Примечания

Литература 
 
 
 Aatami Kuortti «Inkerin kirkon vaikeita vuosia», Helsinki, 1963
 Aappo Metiäinen, Karlo Kurko «Entisen Inkerin luteranisen kirkon 350-vuotismuistojulkaisu», Helsinki, 1960, s. 137

Ссылки 
 Приход Valkeasaari — Валкеасаари, Белоостров на портале Инкери. Ру // Информация о приходе. Деревни. Фамилии жителей прихода на 1913 год.

Белоостров
Белоостров
Белоостров
Храмы, построенные в 1892 году в России